Ауд-Хеверле:
 Ауд-Хеверле — небольшая коммуна на юге провинции Фламандский Брабант (Лёвенский округ), Фландрия, Бельгия.
 Ауд-Хеверле Лёвен — бельгийский футбольный клуб из города Лёвен, выступающий в Лиге Жюпиле.